

Книги 
 «В чужом пиру похмелье» — пьеса Александра Островского.
 «Два гусара» — повесть Льва Толстого.
 «Доходное место» — пьеса Алекесандра Островского.
 «Затишье» — повесть Ивана Тургенева.
 «Госпожа Бовари» — роман Гюстава Флобера.
 «Метель» — рассказ Льва Толстого.
 «Переселенцы» — роман Дмитрия Григоровича.
 «Пир в Сульхауге» — пьеса Генрика Ибсена.
 «Роман в паровозе» — иронический роман-эссе Карло Коллоди.
 «Ульф Лилиенкранс» — пьеса Генрика Ибсена.
 «Средь шумного бала, случайно» — стихотворение А. К. Толстого.
 «Квартеронка» — роман Майн Рида.

Родились 
 2 мая — Василий Васильевич Розанов, русский религиозный философ, литературный критик и публицист (умер в 1919).
 27 апреля (10 мая) — Николай Иванович Позняков, русский писатель, поэт, педагог, переводчик, библиограф, библиофил (умер в 1910).
 26 июля — Джордж Бернард Шоу, британский (ирландский и английский) писатель, романист, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1925 год (умер в 1950).

Умерли 
 26 апреля — Пётр Яковлевич Чаадаев, русский философ и публицист (родился в 1794).
 23 июня — Иван Васильевич Киреевский, русский религиозный философ, литературный критик и публицист (родился в 1806).
 29 июля — Карел Гавличек-Боровский (), чешский политический деятель, поэт и публицист, один из основоположников чешской журналистики, сатиры и литературной критики (родился в 1821).